Жукова — жіноча форма російського прізвища Жуков. Відомі носії:
 Жукова Алла Євгенівна (1925—2016) — український кінознавець. Кандидат мистецтвознавства (1953).
 Жукова Алла Іванівна (нар. 1953) — українська радянська діячка, рисівник радгоспу «Рисовий» Роздольненського району Кримської області. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Жукова (Циганова) Вікторія Юріївна ( 1963) — радянська і російська співачка, актриса та композиторка.
 Жукова Дар'я Олександрівна (нар. 1981)
 Жукова Інна Іванівна (нар. 1986) — білоруська гімнастка, олімпійська медалістка. Заслужений майстер спорту Республіки Білорусь з художньої гімнастики.
 Жукова Ірина Ігорівна — українська волейболістка.
 Жукова Марія Аркадіївна (нар. 1973) — російська акторка театру і кіно, продюсерка, режисерка та видавець.
 Жукова Наталя Олександрівна (нар. 1979) — українська шахістка, гросмейстер (2010). Дворазова чемпіонка Європи (2000, 2015), віце-чемпіонка світу з бліцу (2012). Заслужений майстер спорту України.
 Жукова Ольга Григорівна (нар. 1957, літературний псевдонім Альона Жукова) — письменниця, сценарист, кінокритик.
 Жукова Світлана Олександрівна (* 1996) — українська плавчиня, майстер спорту України міжнародного класу.
 Жукова-Кіртбая Тетяна Іванівна (1939—2021) — радянська і російська актриса театру і кіно. Заслужена артистка РРФСР (1989).

Див. також 
 Жукова Балка

Прізвища